Toponímia:
 Pierce (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Pierce (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Pierce (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Fort Pierce, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Fort Pierce North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Fort Pierce South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Pierce City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Biografies:
 David Hyde Pierce (Saratoga Springs, 1959), actor estatunidenc
 Evelyn Pierce (1908 - 1960), actriu cinematogràfica estatunidenca de l'època del cinema mut
 Francis William Pierce (Belfast, Irlanda del Nord, 1915 - 1999), hispanista irlandès
 Franklin Pierce (Hillsborough, Nou Hampshire, 1804 - Concord, Nou Hampshire, 1869), catorzè president dels Estats Units
 Jeff Pierce (San Diego, 1958), ciclista estatunidenc professional entre 1986 i 1996
 John Hwett Pierce, botànic estatunidenc
 Paul Pierce (Oakland, Califòrnia, 1977), jugador de bàsquet nord-americà
 Pierce Brosnan (Castletown, Irlanda, 1953), actor irlandès